Уильям II Лонгеспе (; до 1209 —  8 февраля 1250, аль-Мансура) — английский аристократ, сын Уильяма Лонжеспе и Элы Солсберийской. Источники иногда называют его графом Солсбери, но в реальности он никогда не носил этот титул, поскольку умер раньше своей матери.

Биография 
По матери Уильям был потомком графов Солсбери первой креации; его отец был бастардом Генриха II, так что королю Генриху III Уильям приходился двоюродным братом.

В 1233 году король посвятил Уильяма Лонгеспе в рыцари. В 1240—1242 годах тот участвовал вместе со своим кузеном Ричардом Корнуоллом в «Крестовом походе баронов». Вернувшись из Святой земли без каких-либо значимых успехов, Уильям сразу принял участие в походе короля во Францию и сражался при Тальебуре, где англичане были разбиты Людовиком IX.

Узнав о падении Иерусалима, Уильям Лонгеспе снова принял крест (1245 год). Он предпринял поездку в Рим, где получил финансовую поддержку от папы Иннокентия IV, и снарядил на эти средства отряд в 200 рыцарей, с которым в июле 1249 года отплыл из Англии. В октябре Уильям высадился в Дамиетте, незадолго до того взятой крестоносным воинством Людовика Святого.

Вскоре армия христиан двинулась на Каир, и Уильям со своим отрядом оказался под командованием Роберта д’Артуа. Когда крестоносцы начали переправу через Нил у аль-Мансуры, войска Роберта переправились первыми и обратили в бегство египетскую армию. После этого граф Роберт приказал атаковать город, ворота которого были раскрыты. Магистр тамплиеров попытался убедить его в безрассудности этого решения, но тот настаивал на своём приказе, поставив при этом под сомнение храбрость как тамплиеров, так и англичан. Тогда Уильям Лонжеспе двинул свой отряд в атаку и ворвался в город, но защитники аль-Мансуры закрыли ворота и перебили нападавших. Уильям погиб вместе со своими людьми (8 февраля 1250 года).

Семья 
Уильям Лонгеспе был женат на Идонее де Камвилль, дочери Ричарда де Камвилля и Евстахии Бассет. В этом браке родились:

 Эдмунд
 Эла (умерла до 1299 года); муж — Джеймс де Одли
 Уильям III (умер в 1256/1257). Эла Солсберийская пережила и его, так что её земли и титул унаследовала дочь Уильяма III Маргарет, родившаяся от брака с Мод Клиффорд и ставшая женой Генри де Ласи, 3-го графа Линкольна
 Ида (умерла после 1261); муж — Уолтер Фиц-Роберт; от этого брака родился первый барон Фиц-Уолтер
 Ричард (умер до 27 декабря 1261 года)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Лонгеспе
Участники Крестового похода 1239 года
Участники Седьмого крестового похода